Segretario – una professione, di solito svolta all'interno di un ufficio, che qualifica un collaboratore di un dirigente o di un'autorità
 Segretario generale o primo segretario – carica di vertice di organizzazioni pubbliche o private, partiti, sindacati etc.
 Segretario federale – carica di vertice di una federazione o di una articolazione organizzativa di livello intermedio
 Segretario di stato – carica dell'apparato governativo di uno stato
 Segretario comunale e provinciale – nell'ordinamento italiano, organi monocratici rispettivamente del comune e della provincia
 Segretario – un uccello
 Segretario – Capo o Leader di un Partito politico
 Segretario di edizione – nel cinema